Veere est un village de la commune de Kihelkonna du comté de Saare en Estonie.
Au , il compte 20 habitants.

Notes et références 

Veere